Екатериносла́вский полк — наименование нескольких воинских частей Российской императорской армии:

 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский Императора Александра II полк.
 Екатеринославский кирасирский полк, 4-й драгунский Екатеринославский полк, 10-й драгунский Екатеринославский полк (впоследствии — 4-й драгунский Новотроицко-Екатеринославский генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк).
 Екатеринославский пикинёрный полк — название Донецкого пикинёрного полка с 1776 до расформирования в 1783 году.